Coen River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pennefather River, vattendrag, Queensland, 
 Coen River (vattendrag i Australien), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar